La Treća hrvatska nogometna liga 2013-14, conosciuta anche come 3.HNL 2013-14, è stata la 23ª edizione della  terza serie del campionato di calcio croato.

Dalla stagione successiva il campionato diverrà a 3 gironi mentre verrà creata una 4ª Divisione a 5 gironi.

Per essere promosse nella categoria superiore, la Druga liga, le società richiedenti devono posizionarsi entro i primi 3 posti della classifica finale ed essere in regola con i parametri richiesti (solidità finanziaria, stadio a norma, etc).

Girone Ovest

Girone Nord

Girone Centro

Girone Est

Girone Sud

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2013-14
Druga Liga 2013-14
Hrvatski nogometni kup 2013-2014

Collegamenti esterni 

2013
Calcio nel 2013
Calcio nel 2014